Trois navires de la marine française portent le nom de Thémis, d'après la figure mythologique du même nom :
 la , une frégate de classe Coquille qui prend part à la bataille du cap Finisterre et à la bataille de Trafalgar ;
 la , une frégate de classe Magicienne en service de 1862 à 1882 ayant pris part à l'intervention française au Mexique ;
 le , un patrouilleur des Affaires maritimes en service depuis 2005.

Nom de bateau de la Marine française